Красноключевский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Красноключевский сельсовет — в составе Нуримановского района Башкортостана.
 Красноключевский сельсовет — в составе Благодарненского района Ставропольского края.